Niemennokka är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Karleby  och landskapet Mellersta Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Niemennokka åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Niemennokka.  Närmaste större samhälle är Lochteå,  km söder om Niemennokka. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Mellersta Österbotten